Nassarao peut désigner :
 Nassarao, un village du Cameroun dans la commune de Bankim ;
 Nassarao, un village du Cameroun dans la commune de Barndaké ;
 Nassarao, un village du Cameroun dans l’arrondissement de Beka ;
 Nassarao, un village du Cameroun dans la commune de Bibemi ;
 Nassarao, un village du Cameroun dans la commune de Dembo ;
 Nassarao, un village du Cameroun dans la commune de Ngong ;
 Nassarao, un village du Cameroun dans la commune de Rey-Bouba.

Homonymie de localités